Неготино () — община в Северной Македонии. Расположена на юге страны. Население составляет 13284 человека (2015 год).

Административный центр — город Неготино.

Площадь территории общины 426,46 км².

Этническая структура населения в общине по переписи 2015 года:
 македонцы — 12,287 (92.5%);
 сербы — 439 (3.3%);
 цыгане — 318 (2.4%);
 турки — 172 (1.3%)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Общины Северной Македонии